

Geografia 
 Manang – città del Nepal
 Manang – villaggio in Idonesia
 Distretto di Manang – distretto del Nepal
 Distretto di Manang – distretto della Thailandia
 Tanki Manang – villaggio nella zona di Gandaki, Nepal